Le mot José Manuel Jiménez peut signifier : 
 (1851-1917), un pianiste et compositeur cubain.
José Manuel Chema Jiménez Sancho (1976-), un ancien footballeur espagnol.
José Manuel Mané Jiménez Ortiz (1981-), un footballeur espagnol.

Voir aussi